La Presse puede hacer referencia a:

Periódicos
La Presse (periódico canadiense).
La Presse (periódico francés), publicado durante el  y principios del .La Presse de Tunisie.La Presse Porto-Novienne, periódico publicado en Benín.

Otros La Presse Médicale'', revista académica especializada en medicina.
Presses de la cité, editorial francesa.